Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1959 – jedenasty sezon motocyklowych mistrzostw świata.

Kalendarz wyścigów

Wyniki

500 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

350 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

250 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

125 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie serii

!